Список ендемічної флори Азорських островів налічує 68 таксонів, з яких 56 мають ранг виду і ще 12 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 59 родів та 37 родин.

Два ендеміки — Euphorbia stygiana і Pericallis malvifolia містять по два підвиди кожен.

1 рід Azorina з родини Campanulaceae є повністю ендемічним. Він, напевно, належить до дуже старих реліктових рослин, що росли ще на Гондвані.

6 видів є спільними ендеміками Макаронезії.

Флора Азорських островів дуже бідна аборигенними видами в порівнянні з аналогічною флорою найближчих сусідніх архіпелагів: Мадейри і Канарських островів. Загалом флора Азорських островів налічує 197 корінних видів рослин, з яких 35,5% є ендемічними.

Близько половини з ендеміків є загальними або дуже поширеними видами, що зустрічаються на більшій частині островів і мають загальну чисельність більше 100 000 окремих рослин. Близько 25% ендеміків зустрічаються на декількох островах і мають загальну чисельність більше 10 000 окремих рослин. Ще 25% ендеміків зустрічаються на лише на поодиноких островах і мають загальну чисельність менше 10 000 окремих рослин. Вони знаходяться під загрозою вимирання і три перебувають на межі зникнення. Вид Vicia dennesiana — вимер у XX столітті.

Багато азорських ендеміків характеризуються широкими екологічним і висотним діапазонами.

Види, ендемічні для Макаронезії

Список ендемічних видів

Література 

 Dias, E., Mendes, C., Melio, C., Pereira, D. & Elias, R. 2005. Azores central Islands vegetation and flora guide. Quercetea, 7: 123–173. 
 Haggar, J. P., Westgarth-Smith, A. R. & Penman, D. 1989. Threatened flora and forest in the Azores. Oryx, 23: 155–160. 
 Humphries, C. J. 1979. Endemism and Evolution in Macaronesia. In: Plants and Islands. Ed. D, Bramwell. Academic Press. 
 Schäfer, H. 2005. Flora of the Azores. A Field Guide. Margraf Publishers. 
 Sunding, P. 1979. Origins of the Macaronesian Flora. In: Plants and Islands. Ed. D, Bramwell. Academic Press. 
 Tutin, T. G. & Warburg, E. F. 1932. Contributions from the University Herbarium Cambridge — notes on the flora of the Azores. The Journal of Botany, 70: 38-46.

Джерела 

 Azorean Endemic Plants
 Hanno Schäfer. Endemic Vascular Plants of the Azores: an Updated List

Посилання 

 Rubén Barone Tosco. Rüdiger Otto. La flora endémica de las islas Azores, un patrimonio amenazado
 Endemic species // Presidência do Governo dos Açores
 Mark A. Carine, Hanno Schaefer. The Azores diversity enigma: why are there so few Azorean endemic flowering plants and why are they so widespread? // Journal of Biogeography. Volume 37, Issue 1, pages 77-89, January 2010 
 Flora and Fauna // Web Portal of the Azores
 Азорські острови на сайті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) 

 
Азорські острови
Ендемічна флора Португалії
Азорські острови
флора Азорських островів
Ендеміки Азорських островів
Азорські острови